Musica e parole – album dei Libra del 1975 
 Musica e parole – album di Luca Barbarossa del 1999
 Musica e parole – singolo di Loredana Bertè del 2008